Yijiang bezeichnet:

 Yijiang (弋江区), Stadtbezirk von Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui
 Yijiang (Nanling) (弋江镇), Großgemeinde im Kreis Nanling in der chinesischen Provinz Anhui
 Yijiang (Yiyang) (弋江镇), Großgemeinde im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yijiang (Xingan) (沂江乡), Gemeinde im Kreis Xingan in der chinesischen Provinz Jiangxi